G-punkt kan henvise til flere artikler:
G-punkt (kønsorgan) – et område i kvindens skede, en forkortelse af Gräfenberg-punkt
G-punkt (hjernecenter) – en forkortelse af generthedspunkt, som er et område kaldet amygdala i hjernen, der håndterer bl.a. generthed